Sforzo, sinonimo di tensione interna
 Sforzo meccanico
 Sforzo di taglio
 Sforzo normale
 Sforzo efficace

Pagine correlate 
 Forza (disambigua)
 Sforza (disambigua)